Pannoserpula pannosa är en ringmaskart som först beskrevs av Quenstedt 1857.  Pannoserpula pannosa ingår i släktet Pannoserpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pannosa